Альстер () — река в Германии (Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург), приток Эльбы. Длина реки — 56 км, площадь водосборного бассейна — 580,7 км².

Самая известная часть реки — Альстерзе, которое находится в черте города Гамбурга. Альстерзе активно используется для отдыха жителей. На реке построено 9 шлюзов, а также имеется около 100 мостов.

Примечания

Литература 
 Wilhelm Melhop: Die Alster — Geschichtlich, ortskundlich und flußbautechnisch beschrieben, 668 Seiten, Paul Hartung-Verlag, Hamburg 1932 (Reprint Kurt Heymann, Hamburg)
 Alfons Meyer: Die Alster — von der Naturlandschaft zum Freizeitraum Hamburger Bürger. In: Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft zu Lübeck, Heft 54, Lübeck 1977, S. 5-84, Kommissionsverlag Arno Adler, Lübeck
 Matthias Gretzschel, Michael Zapf: Hamburgs Alster, Hamburger Abendblatt Axel Springer Verlag, Hamburg 
 

Притоки Эльбы
Реки Гамбурга